Wahlkreis 32 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 32
 Landtagswahlkreis 32
 Reichstagswahlkreis 32